The Nihilists – film del 1905 diretto da Wallace McCutcheon
 The Nihilists – film del 1914 diretto da Murdock MacQuarrie